Maria Anna di Wittelsbach (1551-1608), arciduchessa d'Austria;
 Maria Anna di Baviera (1574-1616), regina di Ungheria e Boemia;
 Maria Anna di Baviera (1660-1690), Delfina di Francia;
 Maria Anna di Baviera (1805-1877), regina di Sassonia.